Nina Jörg (* 15. Juni 2005) ist eine deutsche Eishockeytorhüterin, die seit 2020 für den ECDC Memmingen in der Fraueneishockey-Bundesliga spielt.

Karriere 
Nina Jörg stammt aus dem Nachwuchsbereich des ECDC Memmingen. Seit 2019 spielt sie beim EV Füssen in den U15- und U17-Mannschaften. Zudem gehört sie seit 2020 zum erweiterten Bundesliga-Kader des Klubs.

International ist sie seit 2019 Teil der U16-Juniorinnen-Nationalmannschaft.

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeytorwart (ECDC Memmingen)
Deutscher
Geboren 2005
Frau